Лос Лира има више значења:

 Лос Лира (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лира (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лира (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику